El término  Arroyo Salsipuedes puede referirse a:

Arroyo Salsipuedes Grande: curso de agua uruguayo que atraviesa los departamentos de Tacuarembó, de Río Negro y de Paysandú.
Arroyo Salsipuedes Chico: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Tacuarembó afluente del Salsipuedes Grande.